illicium – narząd u ryb żabnicokształtnych
 Illicium – naukowa nazwa rodzaju badian – roślin z rodziny cytryńcowatych